Adenophorea är en klass av rundmaskar. Adenophorea ingår i fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Rundmaskar
Adenophorea